Ellesmere hace referencia a:

 Ellesmere (Australia)
 Ellesmere (Nueva Zelanda)
 Ellesmere (Shropshire), Inglaterra
 Isla de Ellesmere, Canadá
 Ellesmere Port, Cheshire, Inglaterra